

Cinema 
 Pink Elephants – cortometraggio statunitense del 1926 diretto da Stephen Roberts
 Pink Elephants – cortometraggio d'animazione statunitense del 1937
 Pink Elephants – film documentario del 2015 diretto da Susanne Bohlmann

Musica 
 Pink Elephants – album di Mick Harvey del 1997

Pagine correlate 
 Pink Elephant